Межконтинентальный кубок 1969 () — 10-й розыгрыш Межконтинентального кубка, матчи которого состоялись  8 октября и 22 октября 1969 года. Двухматчевый турнир проходил между итальянским клубом «Милан», победителем Кубка европейских чемпионов 1968/69, и аргентинским клубом «Эстудиантес», победителем Кубка Либертадорес 1969.

Первый матч проходил в Милане  на стадионе «Сан-Сиро» и закончился победой «миланистов» 3:0. Ответный матч проходил в Буэнос-Айресе на стадионе «Ла Бомбонера», и закончился победой аргентинцев 2:1.

Насилие на поле 

Противостояние между этими командами стало известно из-за насилия на поле и за его пределами. Игроки «Эстудиантеса» применили во втором матче тактику грязной игры и постоянных мелких фолов, которые не замечал арбитр встречи.

Два итальянских футболиста (Прати и Ривера) получили серьёзные травмы во время игры, а французский нападающий аргентинского происхождения Нестор Комбен покинул поле в крови и на носилках. После игры самого Комбена арестовала аргентинская полиция по обвинению в уклонении от военной службы. Он провёл ночь в камере и был выпущен после разъяснения, что он выполнил свой долг в качестве гражданина Франции.

Несмотря на победу во второй игре со счётом 2:1, «Эстудиантес» уступил по сумме двух матчей 2:4 и обладателем Межконтинентального кубка стал «Милан». Аргентинская пресса не стала замалчивать грязную игру «пинчарратос», и «разгромила» свою команду. Помимо прочего, журналисты писали о том, что «англичане были правы», вспоминая события прошлого противостояния «Эстудиантеса» с «Манчестер Юнайтед» и реакцию на это английской прессы, болельщиков и футболистов.

Ассоциация футбола Аргентины применила к «Эстудиантесу» жёсткие санкции. Вратарь Альберто Полетти, ударивший «золотого мальчика» «Милана» Джанни Риверу, был пожизненно отстранён от футбола. Рамон Суарес, сломавший нос Комбену, был отстранён от участия в международных матчах на пять лет и получил 30-матчевую дисквалификацию. Эдуардо Лухан Манера был дисквалифицирован на 20 матчей и отстранён от международных соревнований на три года. Кроме того, Лухан Манера и Полетти получили тюремный срок — 30 дней.

Имидж турнира, испорченный ещё в 1968 году, испортился ещё сильнее. В 1970-е годы зачастую Европу представлял не победитель, а финалист Кубка европейских чемпионов, а дважды турнир вообще не состоялся.

Статистика матчей

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1968/1969
 Кубок Либертадорес 1969

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матчах 

Межконтинентальный кубок 1969
Межконтинентальный кубок 1969
Спорт в Аргентине в 1969 году
Спорт в Италии в 1969 году
1969 год в футболе
События 8 октября
События 22 октября
Октябрь 1969 года
Международные спортивные соревнования в Буэнос-Айресе
Международные спортивные соревнования в Милане
Футбольные соревнования в Милане